Тайань (泰安) — городской округ в китайской провинции Шаньдун.
 Тайань (台安) — уезд городского округа Аньшань провинции Ляонин (КНР).